Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier V, se dispute du 15 au .

Martina Müller remporte le simple dames. En finale, elle bat Myriam Casanova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Catherine Barclay-Reitz et Émilie Loit.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Budapest
Sport en Hongrie en 2002
Tennis en avril 2002